

Geografia
 Língua panjabi (código ISO 639)
 Panamá (código ISO 3166-1)
 Pará, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 Pensilvânia, Estados Unidos (código ISO 3166-2:US)
 Porto Alegre (mais conhecida pela sigla POA)

Sociedade
 Amplificador de som (do inglês power amplifier ou ainda public address, aludindo a um sistema de som direcionado ao público)
 Pensão alimentícia
 Posição de atendimento, o posto de trabalho de atendente de call-center

Ciência
 Pascal (unidade), unidade SI de pressão
 Poliacetileno, um composto químico
 Poliamida, um plástico
 Pressão arterial
 Progressão aritmética
 Protactínio, seu símbolo químico

Pessoas
 Paulo André Camilo, velocista brasileiro e ex-BBB, mais conhecido simplesmente como Paulo André ou P.A.

Ver também
Pá
Pã
Paz

Desambiguações de siglas